Казначеевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Казначеевка — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Казначеевка — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Казначеевка — деревня в Петровском районе Тамбовской области.
 Казначеевка — деревня в Щёкинском районе Тульской области.

Украина 
 Казначеевка — село в Магдалиновском районе Днепропетровской области.